De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2015 werd op 2 augustus in de Amsterdam ArenA gespeeld. Landskampioen PSV, negenvoudig winnaar en voor de vijftiende keer deelnemer, trad aan tegen de bekerwinnaar, en debutant, FC Groningen. PSV won het duel met 3-0.

Wedstrijddetails

Trivia 
 Phillip Cocu, trainer van PSV, is na Danny Blind en Frank de Boer de derde die de prijs als speler en als trainer wint. Eerder won hij de schaal als speler in 1996 en 1997.
 Bryan Linssen raakte de paal in de 43e minuut.  Vlak voor rust had dit de gelijkmaker kunnen zijn. 
 Andrés Guardado miste in de wedstrijd bij een 3-0 stand een strafschop voor PSV in de 89e minuut.

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2015
PSV
FC Groningen
Sportevenement in Amsterdam